Свиридово — название населённых пунктов:

Россия 
 Свиридово — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Свиридово — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Свиридово — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Свиридово — деревня в Алексинском районе Тульской области.

Украина 
 Свиридово — село, Шевченковский сельский совет, Васильковский район, Днепропетровская область

См. также 
 Свиридово 2-е — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Свиридовский — посёлок в Венёвском районе Тульской области (ранее назывался Свиридово).